La Maison d'Offwiller se situe sur la commune d'Offwiller, dans le département du Bas-Rhin.

Le musée présente la vie des ouvriers-paysans au , leur habitat et leur vie domestique. Il est un exemple typique d'une maison de pays.

Fréquentation

Liens externes 
Présentation du Musée sur le site des Musées d'Alsace
Présentation du Musée sur le site de la commune d'Offwiller

Offwiller